Floyd Ayité (né en 1988), footballeur international togolais ;
 Jonathan Ayité (né en 1985), footballeur franco-togolais ;
 Maureen Ayité (née en 1988), entrepreneuse franco-béninoise.